Agusan kommt in folgenden Begriffen vor:

 Agusan (Provinz), eine ehemalige Provinz der Philippinen
 Agusan del Norte, eine Provinz der Philippinen auf der Insel Mindanao
 Agusan del Sur, eine Provinz der Philippinen auf der Insel Mindanao
 Agusan (Fluss), ein Fluss auf den Philippinen